Кабанис — фамилия.

Известные носители:

 Кабанис, Жан Луи (1816—1906) — немецкий орнитолог.
 Кабанис, Жозе (1922—2000) — французский писатель; эссеист и историк. 
 Кабанис, Мануэль (1806—1833) — испанский поэт.
 Кабанис, Пьер Жан Жорж (1757—1808) — французский философ-материалист и врач.